THH steht für:
 Tierärztliche Hochschule Hannover
 Technische Hochschule Hannover, siehe Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover
 Flughafen Taharoa, Neuseeland, siehe Liste der IATA-Codes/T
 Tetrahydroharmin, ein Indolalkaloid

Thh steht für:
 Thiersheim, Markt im Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge
 Testudo hermanni hermanni, die westliche Unterart der griechischen Landschildkröte

thh steht für:
 Nord-Tarahumara (ISO-639-3-Code), Varietät der Tarahumara-Sprache im Norden Mexikos

Abkürzung